Reilly kan som auktorsförkortning betyda:

 Stephen M. Reilly
 Jacqueline Reilly

Robotskapade auktorsförkortningar